Trachurus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Rafinesque, 1810. Trachurus ingår i familjen taggmakrillfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Taggmakrillfiskar
Trachurus